Deutsche Chronik steht für

 Deutsche Chronik (Kempowski), eine Romanreihe von Walter Kempowski
 Deutsche Chronik (Christian Friedrich Daniel Schubart) (auch Teutsche Chronik), eine 1774 erstmals herausgegebene, antiklerikale Zeitschrift von Christian Friedrich Daniel Schubart